Любец — название населённых пунктов в России:
 Любец — село в Трубчевском районе Брянской области.
 Любец — село в Ковровском районе Владимирской области.
 Любец — село в Череповецком районе Вологодской области, затоплено Рыбинским водохранилищем.
 Любец — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Любец — деревня в Бологовском районе Тверской области.